

Miejscowości na Białorusi 
 Soroki – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Obrub
 Soroki – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie szczuczyńskim, w sielsowiecie Kamionka
 Soroki – dawny folwark. Tereny, na których był położona, leżą w obwodzie grodzieńskim, w rejonie mostowskim, w sielsowiecie Mosty
Soroki – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim, w sielsowiecie Wołki
Soroki – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Zalesie.
Soroki – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie wołożyńskim, w sielsowiecie Dory.

Miejscowości w Mołdawii 
 Soroki – miasto w północno-wschodniej części Mołdawii, przystań nad Dniestrem

Miejscowości na Ukrainie 
 Soroki – wieś w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie horodeńskim
 Soroki – wieś w obwodzie tarnopolskim, w rejonie buczackim
 Soroki – wieś w rejonie żółkiewskim obwodu lwowskiego.

Zobacz też 
 Port lotniczy Soroki – port lotniczy w Mołdawii